Kučine (Solin), gradsko naselje Solina
 Kučine (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde, BiH
 kučine (morski psi), porodica riba iz reda psine (Lamniformes)